Itó Tacuja (1961) japán politikus
 Itó Tacuja (1997) japán labdarúgó